Peri steht für:

 ein elfenartiges Wesen der persischen Mythologie, siehe Pari (Mythologie)
 Peri (Unternehmen), deutscher Hersteller von Schalungen und Gerüsten
 Peri Spiele, österreichische Spielemarke
 peri – Verein für Menschenrechte und Integration, siehe Serap Çileli #peri e.V.

Peri bzw. Péri ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Peri-Morosini (1862–1931), Schweizer Kuriendiplomat und Bischof von Lugano
 Arrigo Peri, italienischer Produktionsleiter und Schauspieler
 Calogero Peri (* 1953), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Caltagirone
 Cristina Peri Rossi (* 1941), uruguayische Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin
 Enzo Peri (* 1939), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Gabriel Péri (1902–1941), französischer Kommunist, Journalist und Politiker
 Gastone Brilli-Peri (1893–1930), italienischer Rad-, Motorrad- und Autorennfahrer
 Giovanni Domenico Peri (1590–1666), italienischer Kaufmann
 Ja’akov Peri (* 1944), israelischer Politiker, ehemaliger Chef des Schin Bet
 Jacopo Peri (1561–1633), italienischer Komponist
 László Péri (1889–1967), ungarisch-britischer Bildhauer und Grafiker
 Pietro Peri (1794–1869), Schweizer Anwalt und Politiker (FDP) 
 Sarveswara Sharma Peri (1926–2000), indischer Indologe, Lektor an der Universität Marburg

Peri ist der Name folgender Orte:
 Peri (Korsika), Gemeinde im Arrondissement Ajaccio
 Peri, Ortsteil der Gemeinde Dolcè in der italienischen Provinz Verona, siehe Dolcè (Verona)
 Peri (Mehedinți), Dorf in Rumänien
 Peri (Põlva), Dorf in der Gemeinde Põlva, Estland

peri- (griechisch „um (... herum)“) steht für:
 eine griechische Präposition und Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe #peri, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 in der Organischen Chemie die Position eines Zweitsubstituenten, siehe Substitutionsmuster

PERI steht als Abkürzung für:
 Political Economy Research Institute (PERI), siehe Toxic 100 Index

Siehe auch:
 Péri
 Perri
 Pery
 Das Paradies und die Peri, Oratorium von Robert Schumann

Abkürzung